Francis North kan syfta på bland andra:

* Francis North, 1:e baron Guilford (1637–1685), engelsk lordkansler
 Francis North, 2:e baron Guilford (1673–1729), brittisk peer
 Francis North, 1:e earl av Guilford (1704–1790), brittisk peer
 Francis North, 4:e earl av Guilford (1761–1817), brittisk peer
 Francis North, 6:e earl av Guilford (1772–1861), brittisk peer